Кочема́сова, Татья́на:
 Кочемасова, Татьяна Александровна (род. 1979) — российский искусствовед.
 Кочемасова, Татьяна Геннадьевна (род. 1960) — российская актриса.